Les langues parlées aux Îles Salomon sont au nombre d’au moins 75 (en comptant quatre langues éteintes au cours du ). Si la grande majorité de ces langues appartient à la branche océanienne de la famille austronésienne, quatre d'entre elles (le bilua, le lavukaleve, le savosavo et le touo) sont non-austronésiennes (NAN), ou « papoues ».

Si l'anglais est la langue officielle, la langue la plus partagée par la population est le pijin des Salomon. 

Par ailleurs, le chinois est également parlé par un millier d'immigrés.

Langues vernaculaires des Salomon

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Langues des Salomon